

Sigle 

 PEEP, sigle évoquant la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.

Titre 

 Madame Bo-Peep
 Peep

Pseudonyme 
 Lil Peep, de son vrai nom Gustav Elijah Åhr, né le  à Allentown (Pennsylvanie) et mort le  à Tucson (Arizona) est un musicien, rappeur et chanteur américain.

Prénom

Divers 
 Peep O'Day Boys
 
Prénom estonien
Prénom masculin